Saint Hugues désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :

Saint(s) des Églises catholique et orthodoxes 
 Hugues de Rouen († 730), ou Hugues de Champagne, archevêque ; célébré le 9 avril.

Saints et bienheureux de l'Église catholique
Par ordre chronologique du décès :

 Hugues († 928), confesseur, moine à l'abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe en Poitou puis à l'Abbaye de Saint-Martin d'Autun, il termine sa vie au  Prieuré d'Anzy-le-Duc; il conseille Bernon pour la fondation de l'Abbaye de Cluny; célébré localement le 20 avril. 
 Hugues de Grenoble (°1053 - †1132) ou Hugues de Châteauneuf, évêque de Grenoble, célébré localement le .
 Hugues de Marchiennes († 1158), bienheureux, abbé du monastère de Marchiennes ; célébré le 11 juin. 
 Hugues de Fosses (° 1093? - †1164), bienheureux, un des premiers disciples et compagnons de Saint Norbert de Xanten et premier abbé  de l’ordre des chanoines de Prémontré ; célébré localement le 10 février.
 Hugues de Cluny (°1024 - †1109), ou Hugues de Semur ou Hugues le Grand, né à Semur dans le Brionnais,  moine de l'Ordre de Cluny et  de Cluny ; célébré le 29 avril.
 Hugues de Montaigu  († 1135), moine de Cluny, abbé de Saint-Germain d'Auxerre, puis évêque de cette ville, favorisa l'Ordre cistercien naissant ; célébré le 10 août.
 Hugues de Bonnevaux († 1194), ou Hugues de Châteauneuf, neveu d'Hugues de Grenoble, moine cistercien à Maisières en Bourgogne puis abbé de Léoncel dans la Drôme et enfin abbé de Bonnevaux en Dauphiné ; célébré le . 
 Hugues de Lincoln († 1200), ou Hugues d'Avalon, né à Avalon près de Pontcharra dans l'actuel département de l'Isère, moine au monastère de la Grande-Chartreuse puis évêque à Lincoln (Angleterre) ; célébré le 17 novembre.
 Hugues Canefro († 1230), chapelain conventuel des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; célébré le . 
 Hugues de Glazinis († 1250), bienheureux, bénédictin à Marseille ; célébré le 8 novembre.
 Petit saint Hugues de Lincoln (°1247 - †1255), ou little saint Hugh, petit garçon anglais, dont la disparition provoqua une accusation de meurtre rituel contre les Juifs, qui se révéla infondée ; célébré localement le 27 juillet. 
 Hugues de Faringdon († 1539), bienheureux, abbé du monastère de Reading, martyrisé sous Henry VIII d'Angleterre ; célébré le 18 novembre.
 Hugh Taylor  († 1585), avec Marmaduke Bowes, bienheureux, martyrs en Angleterre sous la reine Élisabeth  ; célébrés le 26 novembre.

Saints des Églises orthodoxes

Notes et références